Горјана Јањић (Сарајево, 30. март 1945 — Београд, 2. октобар 2022) била је југословенскa и српска филмска и позоришна глумица.

Дипломирала је глуму 1968. године на Академији за позориште, филм, радио и телевизију у Београду, а годину дана касније постаје стална чланица ансамбла Драме националног театра у којем је наставила да игра и после пензионисања, 2005. године.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1968. || Све ће то народ позлатити ТВ филм || /
|-
| 1969. || Бог је умро узалуд  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1973. || Време Сутјеске ТВ филм || /
|-
| 1976. || Звездана прашина  ТВ филм || Друга Јелена
|-
| 1979. || Срећна породица  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ТВ серија || /
|-
| 1984. || Крај рата   || Жена у возу
|-
| 1985. || У затвору  || /
|-
| 1986. || Шмекер  || /
|-
| 1986. || Сиви дом ТВ серија || Комшиница Боса
|-
| 1987. || Октоберфест   || /
|-
| 1987. || Милан — Дар ТВ филм || Служавка
|-
| 1989. || Бољи живот   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Бољи живот  ТВ серија || /
|-
| 1991. || Секула се опет жени  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Проналазачи ТВ филм || Комшиница 2
|-
| 2004. || Слободан пад Кратки филм || Чланица комисије
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2010. || Село гори, а баба се чешља ТВ серија || Бака Узелац
|-
| 2012. || Војна академија ТВ серија || Старија фризерка
|-
| 2014. || Топ је био врео  || Зухра
|-
| 2015. || Енклава  || Путник у аутобусу 1 (као Горјана Јањић Шуљагић)
|-
| 2016. || Сумњива лица ТВ серија || Странка 2
|-
| 2017. || Повратак   || Жена са Библијом
|-
| 2019. || Пет ТВ серија || Станина пријатељица
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1945.
Умрли 2022.
Југословенски глумци
Српски глумци
Глумци из Сарајева
Сахрањени на Новом гробљу у Београду